Бурбело, Бронислав Иванович (1905—1995) — советский и украинский филолог-романист, педагог, специалист по методике преподавания иностранных языков.
 Бурбело, Валентина Брониславовна (род. 1951) — советский и украинский языковед, педагог, специалист по стилистике французского языка.